Porin bezeichnet

 Porine, eine Proteinart
 Porin (Musikpreis), alljährlicher Preis der kroatischen Musikindustrie 
 Porin (Oper), eine Oper des kroatischen Komponisten Vatroslav Lisinski und den gleichnamigen Protagonisten
 Porin (Ort), ein Weiler in Highland, Schottland
 Porin (Satakunta), eine ehemalige Kommune in Finnland, aufgegangen in der Stadt Pori